

Pessoas
Lauren Woodland

Localidades
Woodland (Alabama)
Woodland (Califórnia)
Woodland (Carolina do Norte)
Woodland (Geórgia)
Woodland (Illinois)
Woodland (Michigan)
Woodland (Minnesota)
Woodland (Mississippi)
Woodland (Utah)
Woodland (Washington)
Ou ainda:
Woodland Beach
Woodland Heights
Woodland Hills
Woodland Mills
Woodland Park

Desambiguações de topônimos